Konsulat RP w Chuszcie (słow. Konzulát Polské republiky v Chustu) z siedzibą w Sewluszu – polski urząd konsularny funkcjonujący w ówczesnej Czechosłowacji (1938-1939).

Placówka została ustanowiona jako wicekonsulat z kompetencją terytorialną, która obejmowała część Rusi Podkarpackiej, mając też za zadanie monitoringu terenu Ukrainy Zakarpackiej. 

W konsulacie funkcjonował posterunek wywiadowczy Oddziału II Sztabu Głównego WP, początkowo o kryptonimie "RALF", następnie "LVG".

Kierownicy konsulatu 
 1938-1939 - Andrzej Waligórski, wicekonsul
 1939 - Piotr Kurnicki, konsul

Zobacz też 
 Ambasada RP w Pradze
 Konsulat RP w Koszycach
 Konsulat RP w Użhorodzie
 Ambasada RP w Bratysławie
 Polsko-Czeska Izba Przemysłowo-Handlowa
 Akcja Łom

Bibliografia 
 
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I. Europa 1918-2006, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2007, s. 584, 
 Józef Szymeczek (opr.): Konsulaty RP w przedwojennej Czechosłowacji, Zwrot nr 3/2008, s. 9, [w:] 
 Agnieszka Korniejenko: Zakarpackie sny o niepodległości, Przemyski Przegląd Kulturalny, nr 2 (9) 2008

Stosunki polsko-czechosłowackie (II Rzeczpospolita)
Chuszt